Серков, Филипп:
 Серков, Филипп Михайлович (1905—?) — председатель колхоза имени Фрунзе Шкловского района Могилёвской области, Герой Социалистического Труда.
 Серков, Филипп Николаевич (1908—2011) — советский и украинский физиолог, педагог, академик НАН Украины.